Anisogramma — рід грибів Valsaceae. Назва вперше опублікована 1917 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 24.10.2019 налічує 4 види роду Anisogramma:

Примітки

Джерела 
 Theissen, F.; Sydow, H. 1916. Einige nachträgliche Mitteilungen über Dothideen sowie über Erikssonia und verwandte Formen. Annales Mycologici. 14(6):444-453 — P.451

Роди грибів
Діапортові